Adolfo Merelles Caula – politico e avvocato spagnolo
 Sigismondo Caula – pittore italiano
 Bruno Caula - ornitologo italiano, https://www.researchgate.net/profile/Bruno-Caula